(1896-1968), ophtalmologue suisse
  (1935-2005), prêtre catholique italien, évêque
  (1941-), entraîneur et gymnaste artistique
  (1963-), duo d'artistes italiens
  (1976-), pianiste italien
 Domenico-Cesare Franceschetti (1776-1835), général français
 Georges Franceschetti (1948-), joueur de football français
 Giovanni Franceschetti (1816-1845), sculpteur italien
  (1958-), joueur de hockey sur glace canadien
  (1967-), joueur et entraîneur de football italien